Гѐрард Лябу̀да () е полски историк медиевист, професор и ректор на Познанския университет, председател на Полската академия на знанията (1989 – 1994), действителен член на Полската академия на науките.

Подбрани трудове 
 Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej (1944) – докторска дисертация
 Studia nad początkami państwa polskiego (1946) – хабилитация
 Pierwsze państwo słowiańskie – państwo Samona (1949)
 Słowiańszczyzna pierwotna (1954)
 Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych (1970)
 Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, t. 1 – 3 (1960, 1964, 1975)
 Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka-Społeczeństwo-Państwo-Ideologia (1986) – в съавторство с Мариан Бискуп
 Studia nad początkami państwa polskiego, t. 1 – 2 (1987 – 88).
 Pierwsze państwo polskie (1989)
 Kaszubi i ich dzieje (1996)
 Korona i Infuła. Od Monarchii do poliarchii (1996)
 Święty Stanisław Biskup Krakowski, Patron Polski (2000)
 Mieszko I (2002)
 Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna (2003)
 Historia Kaszubów w dziejach Pomorza t.1 Czasy średniowieczne (2006)
 Mieszko II. Król Polski (1025 – 1034) (2008)
 Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji (2008)

Бележки 

Полски медиевисти
Възпитаници на университет „Адам Мицкевич“
Преподаватели в университет „Адам Мицкевич“
Председатели на Полската академия на знанията
Действителни членове на ПАН
Доктор хонорис кауза на Университет „Николай Коперник“
Доктор хонорис кауза на Гданския университет
Доктор хонорис кауза на Ягелонския университет
Доктор хонорис кауза на Шчечинския университет
Доктор хонорис кауза на Варшавския университет
Доктор хонорис кауза на Вроцлавския университет
Почетни граждани на Гданск
Почетни граждани на Гнезно
Почетни граждани на Познан
Почетни граждани на Шчечин
Кашуби
Носители на Ордена на Белия орел
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Носители на орден „Знаме на труда“
Починали в Познан